

Клей-Сіті — місто, штат Індіана
 Клей-Сіті — місто, штат Кентуккі
 Клей-Сіті — селище, штат Іллінойс